Ninja, een type Japanse krijger;
 Ninja Gaiden, een computerspel van het genre actiespel;
 Watkin Tudor Jones, Zuid-Afrikaans rapper;
 Ninja Nanny, Nederlandse televisieserie uit 2019;
 Ninja (gamer)

Achtbanen 
 Ninja (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in Six Flags Magic Mountain;
 Ninja (Six Flags St. Louis), een achtbaan in Six Flags St. Louis;
 Ninja (Six Flags Over Georgia), een achtbaan in Six Flags Over Georgia.